Normalitat, unitat de concentració utilitzada en química.
 Normalitat sociològica, quan es segueix la norma, definida aquesta com una pràctica social que regula els comportaments.